Vezzanesi – abitanti di Vezzani
Vezzanesi – abitanti di Vezzano (Arquata del Tronto)
Vezzanesi – abitanti di Vezzano (Vallelaghi)
Vezzanesi – abitanti di Vezzano Ligure
Vezzanesi – abitanti di Vezzano sul Crostolo